

Cinema
Breath – film del 2017 diretto da Simon Baker

Letteratura 
 Respiro (Breath) – romanzo di Tim Winton del 2008

Musica 
 Breath – brano dei Pearl Jam del 1992, dalla colonna sonora Singles
 Breath – singolo dei Breaking Benjamin del 2007

Teatro 
 Respiro (Breath) – opera teatrale di Samuel Beckett del 1968

Pagine correlate 
 Breathe
 Breathing
 Respiro (disambigua)